Жузі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 60 км на південний схід від Бордо, 60 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Жузі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жузі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна